Республиканская Футбольная Группа «А» 1985/1986 () — 62-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат Болгарии на rsssf.com

1985/1986
Болгария
Болгария
Спорт в Болгарии в 1985 году
Спорт в Болгарии в 1986 году